St. Matthews (Kentucky)
 St. Matthews (South Carolina)